Carlos Calvo, juriste, diplomate et historien de l´Argentine (1824-1906).
 Carlos Calvo, acteur de l´Argentine (1953- ).
 Carlos Calvo, acteur et directeur mexicain. 
 Carlos Calvo, footballeur de l´Espagne (1985- ).